Œil magique peut désigner : 
 l'œil magique, le voyant indicateur visuel de la qualité de réception dans les postes radiophoniques à tubes électroniques des années 1950 ;
 le judas optique dans la culture québécoise ;
 le principe de vision permettant l'autostéréogramme.
 L'Œil magique, livre d'Henri Raynal, publié en  1963, Éditions du Seuil, Paris, .